Anthology (стилизованно как ANThology) () — второй студийный альбом американской рок-группы Alien Ant Farm, выпущенный 6 марта 2001 года в Соединённых Штатах и 19 марта в Австралии и Великобритании. Anthology также является альбомом, выпущенным на крупном лейбле звукозаписи. Предыдущий дебютный альбом, Greatest Hits, был выпущен независимо и несмотря на его название, он не является сборником. В поддержку альбома Alien Ant Farm отправились в концертный тур Warped Tour, который длился с июня по август.

Anthology получил положительные отзывы от музыкальных критиков; на сайте-агрегаторе Metacritic оценка альбома составляет 65 баллов из 100 на основе 6 отзывов.
Песня Smooth Criminal была выпущена в качестве загружаемого контента для серии видеоигр Rock Band 5 мая 2009 года. Кавер-версия песни Майкла Джексона «Smooth Criminal», благодаря которой она стала одной из известных у Alien Ant Farm, была выпущена как первый сингл. Песня «Wish» стала саундтреком к видеоигре Tony Hawk's Pro Skater 3 2001 года, а «Courage» саундтреком к видеоиграм Shaun Palmer’s Pro Snowboarder 2001 года и ATV Offroad Fury 2 2002 года.

Список композиций 

Примечания
 Песня «Wish» была одной из первых песней группы, когда-либо написанных, а также включена в их мини-альбом $100.
 Песня «Movies» изначально была в альбоме Greatest Hits.
 Песня «Universe» была первоначально в мини-альбоме Love Songs, хотя она также есть в Greatest Hits.
 Ранняя кавер-версия Майкла Джексона, «Smooth Criminal», также есть в Greatest Hits, помеченная как «Slick Thief».

Участники записи 
Alien Ant Farm
 Драйден Митчелл — вокал, акустическая гитара
 Майк Косгрув — барабаны
 Тай Замора — бас-гитара, калимба, клавишные, бэк-вокал, гитара
 Терри Корсо — гитара, акустическая гитара
Дополнительные музыканты
 Dredg — гитара «Stranded» и «Orange Appeal»
 Дэвид Кэмпбелл — струны
 Лэнни Кастро — перкуссия «Attitude»
 Яник Винсент — флейта «Orange Appeal»
 Джон Замора — дополнительный бэк-вокал «Flesh and Bone»
Технический персонал
 Том Бэйкер — мастеринг
  — продюсер, микширование
 PR Brown — арт, дизайн и фотография
 Дэниэл Церта — ассистент в помощи микширования
 Джон Эвинг — Pro Tools
 Рон Хэндлер — A&R
 Джастин Харви — ассистент в помощи инжиниринга
 Джеймс Муррей — инжиниринг и Pro Tools
 Ральф Стретмэн — фотография группы
 Брайан Вирту — дополнительная разработка с помощью Pro Tools

Позиции в чартах

Чарты 
Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Anthology на YouTube

Альбомы DreamWorks Records
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм